International Style oder Internationaler Stil steht für:

 eine Stilrichtung der modernen Architektur, siehe Internationaler Stil
 eine Art von Standardtänzen